Kapsel kan betrekking hebben op:

 kapsel (haardracht), opgemaakt hoofdhaar ook frisuur;
 doosvrucht, een droge vrucht met meer dan één zaad per vrucht;
 sporenkapsel van mossen
 Kapsel van Bowman, een onderdeel van de nier bij zoogdieren;
 gewrichtskapsel, zie bijvoorbeeld elleboog of meniscus.
 kapsel (taart), een soort taartbodem.
 inkapseling (biologie), een omwikkeling van ongewenst materiaal